Un giorno nella vita, film del 1946, regia di Alessandro Blasetti
 Un giorno nella vita, film del 1990, regia di David Hayman
 Un giorno nella vita di Ivan Denisovič, romanzo di Aleksandr Solženicyn